

Musique 
 Phantom Minds
 Suspicious Minds
 Simple Minds
 The Twisted Minds
 Depressive Minds
 Octave Minds (album)

Jeux vidéo 
 Minds Eye Productions
 Idol Minds

Autres 
 Like Minds
 Minds, encrypted social network

Homonymie
Homonymie de patronyme